La princesse Wiltrud de Bavière (en allemand, Wiltrud Marie Alix Prinzessin von Bayern), née le  à Munich et morte le  à Oberstdorf, est un membre de la Maison de Wittelsbach.

Biographie 

Wiltrud de Bavière, née en 1884, est la sixième fille et dixième des treize enfants de Louis III de Bavière et de Marie-Thérèse de Modène. Wiltrud de Bavière épouse à Munich civilement le  (et religieusement le lendemain) Guillaume, 2ème duc d'Urach (palais de Monaco  - San Michele, près de Rapallo, ), veuf d'Amélie Marie en Bavière, et éphémère roi de Lituanie durant trois mois en 1918, sous le nom de Mindaugas II. Aucune postérité n'est issue de cette union. Le , la princesse Wiltrud de Bavière, veuve depuis 1928, meurt, à Oberstdorf, à l'âge de .

Honneurs 
Wiltrud de Bavière est :
  Dame noble de l'ordre de la Croix étoilée, Autriche-Hongrie ;
  Dame d'honneur de l'ordre de Thérèse (Royaume de Bavière) ;
  Dame de l'ordre de Sainte-Élisabeth (Royaume de Bavière).

Ascendance

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ordre de succession à l'ancien trône de Bavière

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 
 
 

Maison de Wittelsbach
Récipiendaire de l'ordre de Thérèse
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Élisabeth
Récipiendaire de l'ordre de la Croix étoilée
Naissance en novembre 1884
Naissance à Munich
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en mars 1975
Décès à Oberstdorf
Décès à 90 ans
Princesse de Bavière du XIXe siècle
Princesse de Bavière du XXe siècle
Duchesse d'Urach
Épouse du prétendant au trône de Lituanie